

Toponyme 

 Nav, un village afghan ;
ainsi que par plusieurs villages iraniens : 
 Nav, un village de la province d'Ardabil ;
 Nav, un village du district d'Asalem, dans la province de Gilan ;
 Nav-e Bala, un village du district d'Asalem, dans la province de Gilan, proche du précédent ;
 Nav-e Pain, un village du district d'Asalem, dans la province de Gilan, proche des deux précédents ;
 Nav, un village du district de Haviq, dans la province de Gilan ;
 Nav, un village de la province du Kurdistan.

Sigle 
NAV est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Aéroport Nevşehir Kapadokya, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 l'entreprise américaine Navistar International, selon le New York Stock Exchange ;
 valeur liquidative, en anglais Net Asset Value (NAV), la division de la valeur d'un actif financier par son nombre de parts ;

 le code ISO 639-2 de la langue Navajo.

Abréviation 
Nav est une abréviation qui peut signifier :
 Nav, de son vrai nom Navraj Singh Goraya, un musicien canadien né en 1985.
 Navigation

Informatique 

nav est un élément du langage informatique HTML5.

Autres 

Nav, un élément du folklore slave.
Code

Abréviation